Brayer est le patronyme de:
 Yves Brayer (1907-1990), peintre français
 Michel Silvestre Brayer (1769-1840), militaire français
 comte Michel Silvestre Philippe Amilcar Adelbert Brayer (1813-1870), général français mort pour la France

Homonymie de patronyme